Spinath ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Spinath (* 1969), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Frank M. Spinath (* 1969), deutscher Psychologe, Musiker und Hochschullehrer